Лозновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лозновское сельское поселение — входит в Чернянский район Белгородской области
 Лозновское сельское поселение — входит в Дубовский район Волгоградской области
 Лозновское сельское поселение — входит в Цимлянский район Ростовской области